Black Monarchy é uma banda de grunge,punk rock,heavy metal e hard rock. Surgiu no Rio de janeiro pelos fundadores da banda.Al Fernandes(guitarra/vocal),Mick Wando(guitarra/vocal),Gheison Punk((vocal) e Dan Santos(baixo) Al e Mick se conhecerão na escola 1 ano antes de formarem a banda,Mick havia caido na sala de Al. Mick queria trocar de sala pos não conheçia ninguem e ele era muito timido.Um dia Mick abriu sua mochila e tirou um mangá(revista em quadrinhos japonesa) e então Al se dirigiu até Mick e puxou assunto desde então eles viraram amigos e Mick não quis mais mudar de sala eles queriam formar uma banda chamada The Hunters mas por vicios de Al pelo café,e falta de integrantes a banda afundou.Al e Mick conheçeram Dan no mesmo ano mas bem pouco se viam o periodo escolar acabou e Al teve uma recaida pelo café,Dan foi fazer aulas de baixo e Mick se mudou para uma cidade vizinha com sua familia.As aulas retornaram e voltaram a ser da mesma sala e Dan ficou cada vez mais presente ao grupo.
Al e Mick entraram na sala e se depararam com Gheison ouvindo heavy metal no ultimo volume,Al se dirigiu a Gheison e puxou conversa Mick se juntou a eles e logo os tres viraram amigos e formaram um canal online de humor o TVLOCOSNALTAS que teve 5 episódios ai um dia Gheison ouvindo punk disse bem auto hey vamos formar uma banda eles começaram a rir e então Al,Mick,Gheison,Dan foram para casa de Al e ensaiaram muito e logo a vizinhança saiu e foi  ver a banda a tocar dai em diante eles fazem muitos shows por ai.
Bandas de rock